

Toponyme 

 en Corse :
 Ota, commune située dans le département de la Corse-du-Sud;
 au Japon :
 Ōta, arrondissement spécial de la ville de Tōkyō ;
 Ōta, ville située dans la préfecture de Gunma ;
 Ōta, rivière coulant à Hiroshima ;
 au Nigeria :
 Ota, ville située dans l'État d'Ogun ;
 au Portugal :
 Ota, paroisse civile de la municipalité d'Alenquer, située dans le district de Lisbonne et la région Centre.

Personnalités portant ce patronyme 

 Gosaku Ōta, mangaka japonais ;
 Keibun Ōta (né en 1951), peintre et illustrateur japonais ;
 Masahide Ōta (1925-2017), homme politique et universitaire japonais ;
 Shinobu Ota (1993-), lutteur japonais médaillé d'argent olympique ;
 Tsugiyoshi Ota (1892-1984), Meijin  Dan Iaido ;
 Yukina Ota (1986-), patineuse artistique japonaise.

Prénom 
  (Ota)
  (Ōta)

Sigle 

OTA peut signifier :

Astronomie 
 OTA (Optical Tube Assembly) désigne le tube d'un télescope.

Électronique 
 , un amplificateur opérationnel qui produit un courant à partir d'une tension différentielle.
 Over-the-air programming, une méthode de synchronisation logicielle pour assistant numérique personnel.

Sport 

 OTA (Organized Team Activities) décrit les séances d’entraînement préparatoires du camp d’entraînement de la National Football League

Télécommunications 
 OTA (On The Air) signifie pour une communication qu'elle est sans fil, par les airs
 Orascom Telecom Algérie, un opérateur de télécommunications algérien.

Tourisme 
 Online Travel Agency (OTA), réservation en ligne.

Autre 
 Le nævus d'Ota, forme d'hyperpigmentation.

Références 

Patronyme japonais